Brianza - região histórica da Lombardia.
 Província de Monza e Brianza
 7199 Brianza, asteroide

Municípios italianos
 Carate Brianza, Monza e Brianza
 Agrate Brianza, Monza e Brianza
 Besana in Brianza, Monza e Brianza
 Cesana Brianza, Lecco
 Monticello Brianza, Lecco
 Cassago Brianza, Lecco
 Colle Brianza, Lecco
 Verano Brianza, Monza e Brianza
 Cavenago di Brianza, Monza e Brianza
 Annone di Brianza, Lecco
 Alzate Brianza, Como
 Castello di Brianza, Lecco

Desambiguações de topônimos